San Pelegrino ima više značenja:
 San Pelegrino (Ankona)
 San Pelegrino (Firenca)
 San Pelegrino (Peruđa)
 San Pelegrino (Pistoja)
 San Pelegrino (Terni)
 San Pelegrino (Trento)